Shunka warak'in lub Shunka warakin – stworzenie, rzekomo przypominające wilka, hienę lub ich krzyżówkę, byt z pogranicza kryptozoologii i mitu. Opisane w latach 80. XX wieku przez Lorena Colemana w cyklu artykułów, trafiło także do jego książki: "Cryptozoology A to Z". Opowieści o shunka warak'in pochodziły zarówno od Indian z Wielkich Równin, jak i od pionierów - osadników europejskiego pochodzenia. Autorem jednej z relacji o tym stworzeniu był zoolog Ross Hutchins. Zawarł ją w napisanej 1977 książce pt.: "Tropy tajemnic natury: życie pracującego przyrodnika". Według jego opisu, zwierzę to jest "prawie całkowicie czarne, z wysokimi przednimi łapami, z tylnymi o wiele niższymi, podobnie jak u hien". Według dalszej relacji, jedno z takich zwierząt zostało zastrzelone, a następnie wypchane i podarowane właścicielowi zajazdu. Ślad po tym okazie jednak zaginął.

Z kolei według spisanej przez Colemana relacji Indianina z plemienia Iowa, Lance'a Fostera, w jego plemieniu żywy był mit o zwierzęciu zwanym shunka warak'in ("zabierający psy"), które wydaje dźwięki jak człowiek, kiedy się je zabija. Ten opis przypominał bardzo hienę i zwierzę wystawione w muzeum w Idaho.

Coleman spekulował, że zwierzę jest prehistorycznym ocaleńcem z rodzaju znanego jako Borophagus (tzw. psy-hieny), pojawiły się również teorie mówiące, że mogło to być inne uznane za wymarłe zwierzę, przypominający hienę Hyaenodon montanus.

Według amerykańskiej prasy od grudnia 2005 do listopada 2006 r. niezidentyfikowane zwierzę podobne do hieny lub wilka zabiło łącznie 120 owiec na farmach w Montanie.

Kryptydy